Rumann ist der Name folgender Personen:

 August Heinrich Rumann (1788–1873), deutscher Jurist und Politiker, Kammerdirektor der Domänenkammer Hannover 
 Ernst August Rumann (1746–1827), deutscher Jurist und Beamter
 Hildebrand Giseler Rumann (1568–1631), deutscher Jurist und Hofrat
 Ján Rumann (1876–1925), slowakischer Jurist und Politiker
 Wilhelm Rumann (1784–1857), Stadtdirektor von Hannover

Rumann bezeichnet

 Rumannstraße, 1873 in Hannover im heutigen Stadtteil Oststadt angelegte Straße

Siehe auch:
 Ruman
 Ruhmann